Le brion est une partie de la coque d'un bateau.

Toponyme

Canada 
 Île Brion : île du golfe du Saint-Laurent.

Espagne 
 Brión, commune de la province de La Corogne (Galice) ;

France

Cours d'eau
 Brion est un cours d'eau français, sous-affluent de la Loire qui coule dans le département d'Indre-et-Loire.

Commune 
 Brion-près-Thouet, commune française des Deux-Sèvres
 Brion-sur-Ource, commune française de la Côte-d'Or
 Brion, commune de l'Ain ;
 Brion, commune de l'Indre ;
 Brion, commune de l'Isère ;
 Brion, commune de la Lozère ;
 Brion, commune de Saône-et-Loire ;
 Brion, commune de la Vienne ;
 Brion, commune de l'Yonne ;
 Brion, ancienne commune de Maine-et-Loire.

Venezuela 
 Brión, municipalité de l'État de Miranda.

Personnalités 

 Alain Brion : illustrateur et dessinateur de bande dessinée français
 Antoine Brion : musicien et compositeur français (milieu )
 Bernard Brion : évêque français
 Brion Gysin : écrivain et peintre
 Brion James : acteur et producteur américain
 Brion Rush : joueur américain de basket-ball
 Françoise Brion : actrice française
 Frédérique Brion : personnalité alsacienne
 Gustave Brion : peintre alsacien
 Hélène Brion : féministe et pacifiste française
 Louis Brion de la Tour : Géographe français du 
 Marcel Brion : Romancier, essayiste et critique d'art français
 Michel Brion : Mathématicien français
 Patrick Brion : critique et historien du cinéma
 Pierre-Gaston Brion : sculpteur français
 Nicolas Brion : fils du précédent, sculpteur français
 Simon de Brion : chancelier de France en 1259, puis pape sous le nom de Martin IV

Autres 

 En gironde, un brion désigne une petite butte.

 Château Haut-Brion : vignoble des Graves.
 Site archéologique de Brion
 
 Petit Brion et Grand Brion : sommets du massif du Vercors
 La Tombe Brion.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France